Weltkongress (von lat. congressus = Zusammenkunft) bezeichnet eine mehrtägige Zusammenkunft von Personen aus allen Erdteilen, die in einem speziellen Themenbereich arbeiten.

Beispiele dafür sind:
 Esperanto-Weltkongress
 Eucharistischer Weltkongress
 IAFEI World Congress
 Islamischer Weltkongress
 Jüdischer Weltkongress
 Weltkongress für freies Christentum
  World Cancer Congress 

Siehe auch:
 Kongress
 Weltkonferenz